Фрайштадт:

 Фрайштадт — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Фрайштадт — округ в Австрии.
 Фрайштадт — город в Германии, в федеральной земле Бавария.
 Фрайштадт — бывшее название города Кожухув, Польша.
 Фрайштадт ин Вестпруссен — бывшее название города Киселице, Польша.
 Фрайштадт — бывшее название города Надьмарош, Венгрия.

 Фрайштадт, Владимир Львович (08.08.1929—2005) — генеральный директор — главный конструктор научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем ОАО «ЦНПО «Ленинец»

Примечания